Ла́пиньш, Артур Янович, иногда Лапинь (; 1911—1983) — советский латышский театральный художник и искусствовед. Член-корреспондент Академии художеств СССР. Народный художник Латвийской ССР (1954). Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1950, 1951). Член ВКП(б) с 1940 года.

Биография 
Родился 29 января (11 февраля) 1911 года в селе Саты (ныне Тукумский район, Латвия).

В 1929—1932 годах учился в Латвийской АХ (Рига) у К. Е. Миесниека и К. Е. Убана. С 1934 года — участник художественных выставок. Главный художник Театра драмы Латвийской ССР (1940—1941) и ГАТОБ Латвийской ССР с 1945 года. В 1942 году — заместитель начальника Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров Латвийской ССР. Председатель правления СХ Латвийской ССР (1953—1956). В 1945—1947 годах проректор АХ Латвийской ССР. Много работал в Москве, Ленинграде и других городах СССР. Умер в 1983 году в Риге.

Творчество 

Лапиньш оставил след в архитектуре Москвы: ему преналежит ряд рельефов на станцих метро (в том числе кованые изображения Варшавы на Варшавской,  чеканные панели Китай-города и др.)

Оформил спектакли 
 1946 — 1947 — «Лайма» (балет) А. Я. Лиепиньша
 1949 — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского
 1950 — «Сакта свободы» А. П. Скулте
 1961 — «Война и мир» С. С. Прокофьева
 1962 — «Судьба человека» И. И. Дзержинского
 1963 — «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича
 1966 — «Огонь и ночь» (опера) Я. Медыньша
 1967 — «Сквозь метели» (опера) О. Гравитиса
 1969 — «Банюта» (опера) А. Калниньша
 1977 — «Играл я, плясал» И. Калныньша

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1944)
 народный художник Латвийской ССР (1954)
 Сталинская премия второй степени (1950) — за оформление оперного спектакля «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (1949)
 Сталинская премия второй степени (1951) — за оформление балетного спектакля «Сакта свободы» А. П. Скулте (1950)
 Государственная премия Латвийской ССР (1965) — за оформление оперных спектаклей «Война и мир» С. С. Прокофьева (1961), «Судьба человека» И. И. Дзержинского (1962), «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича (1963)
 орден Ленина (03.01.1956)
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени (10.02.1981)
 орден Красной Звезды (1946)
 медали

Член-корреспондент Академии художеств СССР (1970).
Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1949), Народный художник Латвийской ССР (1954).

Сочинения
Автор ряда монографий о классиках латышской живописи и отдельных книг об искусстве:
 «Алкснис Адам» (Рига, 1951),
 «Вальтер Янис» (Рига, 1953, в соавт. с А. Эглит), 
 «Латвийская советская живопись» (Рига, 1961).

Примечания

Ссылки 
 , «Популярная художественная энциклопедия», под ред. В. М. Полевого; М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1986

Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Народные художники Латвийской ССР
Лауреаты Государственной премии Латвийской ССР
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Члены КПСС
Выпускники Латвийской академии художеств
Члены Союза художников Латвийской ССР